Fors (Avesta), een plaats in de gemeente Avesta in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Fors (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres